Chaetocrea är ett släkte av svampar. Chaetocrea ingår i familjen Tubeufiaceae, ordningen Pleosporales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Chaetocrea